Canton může být:

 Canton (Kalifornie)
 Canton (Connecticut)
 Canton (Georgie)
 Canton (Illinois)
 Canton (Iowa)
 Canton (Kansas)
 Canton (Maine)
 Canton (Massachusetts)
 Canton (Michigan)
 Canton (Minnesota)
 Canton (Mississippi)
 Canton (Missouri)
 Canton (New York)
 Canton (Severní Karolína)
 Canton (Ohio)
 Canton (Oklahoma)
 Canton (Pensylvánie)
 Canton (Jižní Dakota)
 Canton (Texas)
 Canton (Západní Virginie)
 Canton (Wisconsin)
 Kanton (Čína)